Вильнокс-ла-Гранд:

 Вильнокс-ла-Гранд — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Вильнокс-ла-Гранд — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.